Stary Most w Mostarze
 Stary Most w Swilengradzie
 Stary Most w Bratysławie
1 miejscowość w Polsce:
 Stary Most – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica